Villa Arnold steht für:

 Villa Arnold (Magdeburg)
 Villa Arnold (Schorndorf)

Siehe auch:
 Holtensen (Einbeck)#Juliusmühle